Schnizleinia nodiflora är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernst Gottlieb von Steudel. Schnizleinia nodiflora ingår i släktet Schnizleinia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
nodiflora